Plaats in Indonesië
 Teluk Binjai (Dumai Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Dumai in de provincie Riau
 Teluk Binjai (Teluk Meranti), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Teluk Binjai (Kualuh Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra